Judd:
  — фамилия Джадд на иностранных языках.
 
 Judd — название бренда для двигателей компании Engine Developments Ltd.
Уолтер Джадд американский ботаник